Buton steht für:

 Buton, eine indonesische Insel südöstlich der Hauptinsel Sulawesi
 Buton, ein Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der Insel Buton
 Buton (Bintan), eine indonesische Insel bei Bintan
 Buton (Salabangka-Inseln), ein Ort auf den indonesischen Salabangka-Inseln

Siehe auch:
 Button
 Bouton